Сельюр () — коммуна в губернии Телемарк в Норвегии. Административный центр коммуны — город Сельюр. Официальный язык коммуны — нюнорск. Население коммуны на 2007 год составляло 2930 чел. Площадь коммуны Сельюр — 715,23 км², код-идентификатор — 0828.

История населения коммуны 
Население коммуны за последние 60 лет.

См. также 
 Коммуны Норвегии

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика коммуны из бюро статистики Норвегии